

Сєверний сільський округ — сільський округ, Іртиський район, Павлодарська область
 Сєверний сільський округ — сільський округ, Алтайський район, Східноказахстанська область